

Patronyme 

 Affortunato Gory (1895-1925), un sculpteur italo-français :
 Alimani Gory (1996-), un footballeur français ;
 Hippolyte Louis Gory (1800-1852), un entomologiste français ;

Toponyme 

 Gory, une commune du cercle de Yélimané dans la région de Kayes au Mali ;
 Gory Gopéla, une commune du cercle de Kayes dans la région de Kayes au Mali.

Voir aussi